Francisco Antônio Brandão Seger (Porto Alegre, 6 de fevereiro de 1959) é um advogado, orizicultor e político brasileiro.

Foi prefeito de Nova Santa Rita, município de 22 mil habitantes da Região Metropolitana de Porto Alegre, por três mandatos, sendo eleito em 1996, em 2000 e em 2008.

Biografia 

É casado com Silvia Lo Pumo de Brito Velho Seger e tem duas filhas: Antônia e Luiza. Formou-se em Direito pela UniRitter, em Canoas. É filho de Darcy Alberto Seger e Rita Brandão Seger.

Carreira política 

Em 1988, filiou-se ao então Partido Democrático Social (PDS), sigla que, atualmente, corresponde ao Partido Progressista (PP). Desde então, passou a exercer grande militância junto à sigla. Ajudou na fundação do partido no município de Nova Santa Rita, no início da década de 90.

Quando Nova Santa Rita emancipou-se do município de Canoas, em 1992, Brandão candidatou-se a prefeito, ficando em segundo lugar no pleito vencido por Odone Machado Ramos.

Na eleição de 1996, Chico Brandão concorreu novamente e venceu o pleito com 3.023 votos. Candidato à reeleição, nas eleições do ano 2000, reelegeu-se com 4.040 votos, correspondente a 47,296% dos votos válidos.

No ano de 2004, renunciou ao seu mandato para disputar ao cargo de prefeito em Canoas, ficando em terceiro lugar no pleito vencido por Marcos Ronchetti. 

Não vindo a se eleger em 2004, passou a atuar junto à então Secretaria Estadual de Minas e Energia, sob o comando, na época de Valdir Andres (PP), durante o governo de Germano Rigotto no Estado do Rio Grande do Sul.

No ano de 2008, voltou a se candidatar a prefeito por Nova Santa Rita, vencendo, mais uma vez ao pleito. Assim sendo, somou três mandatos à frente da prefeitura.

No pleito eleitoral de 2012, candidatou-se à reeleição, sendo derrotado pela candidata Margarete Simon Ferretti (PT). A partir de 2013, passou a atuar como assessor da presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida pelo deputado estadual Pedro Westphalen (PP).